Příjmení Soares nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Abilio Jose Osório Soares (1947–2007) – indonéský politik
 Bruno Soares (* 1982) – brazilský profesionální tenista
 Cédric Soares (* 1991) – portugalský fotbalista
 João Soares (* 1951) – brazilský profesionální tenista
 Mário Soares (1924–2017) – portugalský politik
 Pedro Soares (* 1974) – bývalý reprezentant Portugalska v judu
 Solange Soares (* 1980) – slovenská volejbalistka brazilského původu